Sukuta ist der Name folgender Orte in Gambia:

 Sukuta (Central River Region)
 Sukuta (Lower River Region)
 Sukuta (West Coast Region)

Sukuta ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Sukuta-Pasu (* 1990), deutscher Fußballspieler